— картярська гра.
 «Вінт» — оповідання А. П. Чехова.

Прізвище 
 Артур Вінт (1920—1992) — ямайкський легкоатлет
  ( 1964) — англо-канадський актор
  ( 1942) — естонський художник